Жигалко — білоруське й українське прізвище.

Відомі носії 
 Жигалко Андрій Олександрович (; 1985) — білоруський шахіст, гросмейстер.
 Жигалко Сергій Йосипович (1902—1938) — український письменник.
 Жигалко Сергій Олександрович (; 1989) — білоруський шахіст, гросмейстер.

Білоруські прізвища
Українські прізвища